Terencio hace referencia a varios artículos:

Roma Antigua 
 La gens romana Gens Terentia (los Terentii)
 Terencio, Publio Terencio Africano (?-159 a. C.), comediógrafo latino;
 Varios otros romanos llamados Terencio Varrón;
 Terencio Máximo (Terentius Maximus), pretendiente al trono imperial;
 Quinto Terencio (Quintus Terentius Scaurus), gramático latino;
 Terencia (98 a. C.-4 d. C.), mujer de Cicerón;
 Terentia Alba, madre del emperador Otón;
 Terencio (dux), dux Valeriae ripensis''.

Edad Contemporánea 
 Terencio Sierra (1839-1907), presidente de Honduras;
 Terencio Thos y Codina (1841-1903 ), político y escritor español;
 Francesco Terencio Gianotti (1881-1967), arquitecto ítalo-argentino.